ING oz. Ing je lahko:
 nizozemska finančna institucija ING Group
 zgodnje ime Ingwëja v Tolkienovi mitologiji
 kratica za Iraško narodno gardo
 ing. je kratica za inženir; slovenski pravopis sicer priporoča pisavo inž.